

Biografia 
Nacque a Monaco di Baviera il 22 settembre 1576, figlio del duca Guglielmo V di Baviera e di Renata di Lorena

Papa Clemente VIII lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 18 dicembre 1596.

Morì il 28 maggio 1598 all'età di soli 21 anni.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Clemente VIII